Дюссельдорф 1863 — 3-й конгресс Западногерманского шахматного союза, состоявшийся в конце августа 1863 г.

В соревновании принимали участие 12 шахматистов. Предварительный турнир проводился по системе плей-офф. Участники играли до первой победы. В итоге до финала дошли известные мастера М. Ланге, В. Паульсен и председатель Дюссельдорфского шахматного клуба К. Хёинг. В финале, проводившемся по круговой системе, победил М. Ланге (ничья с В. Паульсеном была переиграна).

Турнирная таблица

1-й круг

2-й круг

Финал

Ссылки 
 Партии К. Хёинга в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партии финального турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
1863 год в шахматах
Спортивные соревнования в Дюссельдорфе